Транковский — русская фамилия.

 Транковский, Алексей Иванович (вторая половина XIX — начало XX) — русский художник, живописец. 
 Транковский, Даниил Александрович (1902—1979) — советский ботаник, анатом  и цитоэмбриолог растений.